Lodovico Scarfiotti – imprenditore italiano, tra i fondatori della FIAT
Ludovico Scarfiotti, conosciuto anche come "Lodovico" – pilota automobilistico italiano